Papež Celestin je bilo ime več papežev:

 Papež Celestin I. (422–432)
 Papež Celestin II. (1143–1144)
 Papež Celestin III. (1191–1198)
 Papež Celestin IV. (1241)
 Papež Celestin V. (1294)

Protipapež 

 Protipapež Celestin II. (1124)